Alectis är ett släkte av fiskar. Alectis ingår i familjen taggmakrillfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Taggmakrillfiskar
Alectis